The Classical Conspiracy е първият концертен албум на холандската симфонична метъл група Epica.

История 
Изпълнението на живо включва оркестър от 40 души и 30 хористи. Албумът е записан на 14 юни, в Мишколц, Унгария, по време на Мишколския оперен фестивал. Издаден е на 8 май 2009 г. от Nuclear Blast Records.

Списък на песните

CD 1

CD 2

Класации

Бележки

Външни препратки 
 Темата от Карибски пирати в YouTube

Нидерландска музика
Музикални албуми от 2009 година
Метъл албуми
Мишколц